Соревнования в мужском фристайле в дисциплине Биг-эйр на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 2 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновалось 47 спортсменов из 23 стран мира.

Медалисты

Результаты

Группа 1

Группа 2

ФИНАЛ

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019